Roberto Carlos (1941) brazil énekes, zeneszerző
 Roberto Carlos (1973) Roberto Carlos da Silva brazil labdarúgó
 Roberto Carlos (1982) Roberto Carlos García Hernández spanyol labdarúgó